

Mikhail Kravets (né en 1963) est un ancien hockeyeur.

Artem Kravets (né en 1989) est un footballeur.
 Inessa Kravets (né en 1966) est une ancienne athlète.
 Liudmila Kravets (1923-2015) est une ancienne sergent-major de l'Armée rouge

Voir aussi 
 , transcription  du terme russe , proche de l'ukrainien  (kravets). La page comporte également les homophones Kravitz et Kraviz.
 Kravics, terme correspondant en letton.
 Kravić, terme correspondant en serbo-croate.

Patronyme ukrainien